Олав Магнуссон (др.-сканд. Olav Magnusson) (1099 — 22 декабря 1115) — король Норвегии из династии Харальда Прекрасноволосого (1103—1115), сын короля Норвегии Магнуса III Голоногого и наложницы Сигрид Сакседоттер. Один из главных героев «Саги о сыновьях Магнуса Голоногого» в составе «Круга Земного»..

Биография 
В августе 1103 года король Норвегии Магнус III Голоногий погиб в бою с ирландцами в Ольстере. Он не имел законных детей от брака со шведской принцессой Маргарет Ингидоттер, но у него было трое сыновей от наложниц: Эйстейн (1088—1123), Сигурд (1089—1130) и Олаф. После смерти Магнуса Голоногого Эйстейн, Сигур и Олаф стали совместно править, разделив Норвегию между собой. 15-летний Эйстейн стал править на севере, а 14-летний Сигурд — на юге. Владениями четырёхлетнего Олафа старшие братья стали править сообща.

Олав Магнуссон был высок ростом, красив собой, весел нравом и прост в общении. Он пользовался любовью своих подданных. В декабре 1115 года 16-летний Олаф заболел и скончался.

Так как король Норвегии Олаф умер подростком, впоследствии его даже не стали учитывать при нумерации королей, и Олаф Хоконссон в XIV веке правил под именем Олаф IV.

Ссылки 
 Улаф Магнуссон, король Норвегии на сайте «Все монархи мира»
 Olav Magnusson (1103—1115)". 
 
Olaf Magnusson (Store norske leksikon) 

Внебрачное потомство монархов Норвегии
Правители Европы XII века
Хорфагеры